Lubuk Raya (Padang Hulu), een plaats in Indonesië
Lubuk Raya (Baru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing